Jméno Vrbičany nese více obcí:
 Vrbičany (okres Kladno) – obec v okrese Kladno
 Vrbičany (okres Litoměřice) – obec v okrese Litoměřice

…nebo jiných míst:
 Vrbičany (zámek) – zámek ve stejnojmenné obci v okrese Litoměřice